Zhongbao Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhongbao Zhen (socken i Kina), Hubei, 
 Zhongbao, socken, Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar